Le tournoi de Cabo San Lucas est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 8 au .

Il est organisé pour la première fois en 2016 en remplacement du tournoi de Bogota, la même semaine que le tournoi des Jeux olympiques.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Britannique Kyle Edmund, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, des Français Benoît Paire et Lucas Pouille.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Tobias Kamke, Santiago Giraldo, Serhiy Stakhovsky, Tim Smyczek, Horacio Zeballos, Dušan Lajović et Thiago Monteiro.
 Ivo Karlović remporte le  de sa carrière en s'imposant en finale face à l'Espagnol Feliciano López (7-6, 6-2).
 En double, Purav Raja et Divij Sharan battent en finale Jonathan Erlich et Ken Skupski (7-6, 7-6). Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cabo San Lucas
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Cabo San Lucas
ATP 2016
Sport au Mexique en 2016
Tennis en août 2016